Schistomeringos är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Jumars 1974. Schistomeringos ingår i familjen Dorvilleidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Schistomeringos